Nevogilde peut désigner :
au Portugal :
Nevogilde, paroisse civile de la municipalité de Lousada, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Nevogilde, paroisse civile de la municipalité de Porto, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Nevogilde, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga et la région Nord.